

Vojnički redovi 

Duboka religiozna dinamika iz koje je nastao križarski pokret urodila je jednom od najneobičnijih pojava u srednjem vijeku - stvorila je redovnike vitezove. Ti su vojnički redovi pored triju uobičajenih redovničkih zavjeta (siromaštva, čistoće i poslušnosti),  u svoje pravilnike preuzeli još i četvrti zavjet, obvezu služenja iscrpljenih i oboljelih hodočasnika, zaštitu svetih mjesta i rat protiv nevjernika. Kada se govori o vojničkim redovima, mora se naglasiti kako je riječ o mnogobrojnim i vrlo različitim zajednicama. Nije ih moguće uopćiti i pojednostaviti. Pravila po kojima su postupali razlikovala su se od reda do reda. Neki, poput templara, nastali su kao vojnički red, neki, poput hospitalaca, naknadno su se militarizirali. I templari i hospitalci popunjavali su svoje redove novacima iz svih dijelova latinskog kršćanstva; drugi samo unutar određenih naroda. Neki su opet, poput templara i hospitalaca, bili silno bogati i imali velike privilegije, dok su drugi bili sasvim mali i siromašni te bez ikakvih povlastica.

Vidi još
Viteški redovi

Križarski ratovi